КЗТМ

 КЗТМ — Калужский завод транспортного машиностроения
 КЗТМ — Каспийский завод точной механики
 КЗТМ — Краматорский завод тяжелого машиностроения
 КЗТМ — Колпинский завод тяжелого машиностроения
КЗТМ — Ковровский завод точной механики